Dåvits (då:vits) kan syfta på:
 Dåvits, Esbo – en del av Mankans i Esbo stad, fi. Taavila 
 Dåvits, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätts kommun, Nyland